Periodenlänge kann stehen für:
 Periode (Kryptologie), Anzahl der Zeichen, nach der sich ein zur Verschlüsselung verwendetes Alphabet wiederholt
 Periode (Physik), bei einer sich regelmäßig wiederholenden physikalischen Erscheinung der kleinste zeitlicher oder örtliche Abstand, nach dem sich der Vorgang wiederholt: Periodendauer, Wellenlänge
 Länge einer Teilfolge einer Folge bis diese Teilfolge sich wiederholt, siehe Periodische Folge. Ein Spezialfall dessen ist die Länge der Periode der Dezimalbruchentwicklung eines Bruches.